Rhodacme hinkleyi är en snäckart som först beskrevs av Walker 1908.  Rhodacme hinkleyi ingår i släktet Rhodacme och familjen Ancylidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Sötvattenslungsnäckor
hinkleyi